Kesseltal ist ein zusammenfassender Begriff der Geomorphologie für eine kesselartige Hohlform oder langgestreckt-ovale abflusslose Talformen in folgenden Landschaften:
 als Polje in Karstgebieten
 als Caldera in vulkanischen Landschaften (Caldera). 
 als Kar im Hochgebirge.

Kesseltal steht außerdem für:
 das Tal der Kessel, eines linken Donauzuflusses bei Donauwörth in Bayern, siehe Kessel (Donau)
 Kesseltal, von 1943 bis 1945 Name der Gemeinde Kotlin in der Woiwodschaft Großpolen in Polen, siehe Kotlin (Großpolen)
 Kesseltal (Antarktika), Tal in den USARP Mountains, Viktorialand, Antarktika